«Сага об Эрике Рыжем» («Сага об Эрике Рыжем», ) — исландская сага о путешествиях викингов в Северную Америку. В саге изложена хроника событий, повлёкших изгнание Эрика Рыжего, о том, как он открыл Гренландию и основал там поселение, а также об открытии Винланда сыном Эрика Рыжего Лейфом Эрикссоном во время плаванья, когда драккар Лейфа сбился с курса. Эта сага — одна из винландских саг, посвящённых открытию Америки задолго до Колумба.

Она представлена двумя манускриптами: «Хауксбук» () и «» (, «книга Скаулхольта» XV век). Современные исследователи считают, что «Сколхолтсбук» — более близкая к оригинальному тексту версия. Предполагается, что сама сага была составлена в XIII веке.

Норвежский путешественник, археолог и писатель Хельге Ингстад, вдохновлённый сагой об Эрике Рыжем, в конце 1950-х годов занялся раскопками на канадском острове Ньюфаундленд, обнаружив в 1960 году на Большом Северном его полуострове, недалеко от деревни Л’Анс-о-Медоуз, остатки норманнского поселения XI века и описав свои поиски в научно-популярной книге «По следам Лейва Счастливого».

См. также 
 Винландские саги

Ссылки 
 Сага об Эрике Рыжем (русский перевод)

Викинги в доколумбовой Америке
Нордистика
Скандинавские саги об Америке
Рукописи XIII века